Rádio Real é uma estação de rádio brasileira do município de São Carlos, São Paulo. Opera nos 1300 kHz em AM com potência de  (2 kW) classe B. Está localizada na rua Bento Carlos nº 61, no centro da cidade. Anteriormente, chamava-se Rádio Realidade (Rede Jovem Pan, de 1990 a 2016).

História 
Foi criada em 1990 pela família Dagnone de Melo, com o nome de Rádio Realidade e o slogan "Realidade, a liderança está aqui".

Ligações externas 
 

 Perfil aesp

Estações de rádio de São Carlos (São Paulo)
Estações de rádio fundadas em 1990